Tibetaanse melkthee, een van de twee populaire theesoorten in Tibet
Bubbelthee, een mix van ijsgekoelde of hete gezoete thee, melk en vaak andere smaakjes
Hong Kongse melkthee, black tea sweetened with evaporated milk
Teh tarik, het nationale drinken in Maleisië van thee en gecondenseerde melk
Suultei tsai, zoute melkthee uit Mongolie.